Sharda, een rivier die de grens vormt tussen India en Nepal;
Sharda, een Indiase playback-zangeres uit de filmindustrie van Bollywood;
Sharda Ganga (1966), Surinaams regisseuse en schrijfster;
Sharada, een Indiase film uit 1957;
een andere naam voor de hindoeïstische godin Sarasvati.
Sharda (voornaam)